Condado de Talbot es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

  Condado de Talbot (Georgia).
  Condado de Talbot (Maryland).